Сучавская епархия Эчмиадзинского патриархата Армянской Апостольской церкви () — упразднённая прелатская епархия Армянской Апостольской церкви бывшая в составе Эчмиадзинского патриархата с центром в городе Сучава .

Сегодня территория бывшей Сучавской еппархии одной частью (Южная Буковина) входит в Румынскую епархию ААЦ, другой (Северная Буковина) - в Украинскую.

История 
В юрисдикцию Сучавской епархии входила Буковина и Венгрия. По данным на 1911 год количество верующих данной епархии Армянской Апостольской церкви — 4.000, общин — 10, а также верующих Армянской Католической церкви - 5.000 человек.

Епархия имела 5 церкви.

См. также 
 Список епархий Армянской Апостольской церкви
 Список армянских храмов мира
 Румынская епархия ААЦ
 Украинская епархия ААЦ
 Магакия Орманян

Примечания 

Упразднённые епархии Армянской Апостольской церкви